L'edizione 1970-71 della Nationalliga (A) vide la vittoria finale del FC Wacker Innsbruck.

Capocannoniere del torneo fu Willy Kreuz dell'Admira Wacker con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti
FC Wacker Innsbruck Campione d'Austria 1970-71.
SV Austria Salisburgo e Rapid Vienna ammesse alla Coppa UEFA 1971-1972.
Schwarz-Weiß Bregenz, SC Wacker e WSG Radenthein retrocesse.
Al termine del campionato FC Wacker Innsbruck e SV Wattens si fusero insieme.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
Fußball-Bundesliga (Austria)